Колмаков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Колмаков, Анатолий Дмитриевич (1921—1988) — учёный в области механики.
 Колмаков, Валентин Михайлович — Георгиевский кавалер; поручик; 14 июня 1915 (посмертно).
 Колмаков, Виктор Павлович — советский, украинский ученый-криминалист, доктор юридических наук.
 Колмаков, Иван Никитич (1861—1907) — архитектор, гражданский инженер.
 Колмаков, Леонид Семёнович (1925—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Колмаков, Максим Евгеньевич (род. 2003) — российский футболист.
 Колмаков, Матвей Ильич — Георгиевский кавалер; майор; № 3999; 26 ноября 1826.
 Колмаков, Николай Георгиевич — Георгиевский кавалер; поручик; 9 октября 1917.
 Колмаков, Осип Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 3845; 12 декабря 1824.
 Колмаков, Павел Анатольевич (род. 1996) — казахстанский фристайлист, участник Олимпиады 2014 года в Сочи.
 Колмаков, Пётр Иванович (1914—1997) — участник Великой отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Колмаков, Юрий Павлович (1945—2022) — советский биатлонист, двукратный чемпион мира в эстафете, заслуженный мастер спорта СССР.

Колмакова 
 Колмакова, Валентина Александровна (1920—1999) — заслуженный врач РСФСР (1967).

Топоним 
 Колмаков — хутор в Суджанском районе Курской области России.

См. также 
 Калмыков